Cirkulacija (lat. circulatio: kruženje) može biti:
 cirkulacija je općenito optok, optjecaj, kružno gibanje, kolanje (krvi, zraka, novca i slično); optjecaj, kolanje robe, novca, vrijednosnica tijekom poslovnih transakcija u poduzeću i u gospodarstvu. Glatko odvijanje cirkulacije osigurava nesmetano funkcioniranje gospodarstva i njegov brži razvoj. Na cirkulaciju bitno utječe i državna regulativa koja postavlja pravni okvir za brze i sigurne transakcije.
 atmosferska cirkulacija je opći naziv za gibanje zraka u atmosferi bez obzira na vodoravne ili okomite razmjere. Strujanje zraka je prirodni mehanizam kojim se nastoje izjednačiti razlike u temperaturi i tlaku zraka. Cirkulacija atmosfere se odvija u okviru svjetskih strujnih sustava, prenoseći toplinsku energiju od ekvatorskog područja prema polovima. Postoje 3 osnovne meridionalne cirkulacijske ćelije na sjevernoj i južnoj Zemljinoj polutci, koje su određene prijenosom energije kao i Coriolisovim učinkom: Hadleyeva ćelija, ćelija umjerenih zemljopisnih širina ili Ferrelova ćelija i polarna cirkulacijska ćelija.
 prirodna cirkulacija nastaje, na primjer, kod centralnog grijanja zbog razlike gustoće toplije i hladnije vode ili prisilna cirkulacija s pomoću crpke (pumpe).  
 cirkulacija krvi izražava se kao krvotok.
 cirkulacija u financijama obično označuje optjecaj novca.
 termohalinska pokretna traka ili termohalinska cirkulacija je oceanografski naziv za kombinaciju morskih strujanja koji povezuje četiri od pet oceana i pri tome se objedinjuje u jedinstveni optok svjetskih razmjera.

Izvori